Міка — британський співак.
 «Міка» — вірменський футбольний клуб із Аштараку.